Финал Кубка европейских чемпионов 1961 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1960/61, 6-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов.

Матч 
Этот футбольный матч состоялся 31 мая 1961 года, на стадионе «Ванкдорф» в Берне. В матче встретились португальская «Бенфика» и испанская «Барселона». «Бенфика» одержала победу со счётом 3:2, выиграв свой первый Кубок европейских чемпионов. Это был первый финал Кубка европейских чемпионов, в котором не принимал участие «Реал Мадрид».

Детали

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1960/1961

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Лига чемпионов 1961
Лига чемпионов 1961
1961
Кубок европейских чемпионов
Май 1961 года
События 31 мая
Спорт в Швейцарии в 1961 году
Международные спортивные соревнования в Берне
Международные соревнования по футболу в Швейцарии